Nudansk betyder nutidigt dansk. Ordet kom ind i sproget i 1953 og var dannet af Lis Jacobsen, der var ledende redaktør af Nudansk Ordbog. Ordet nudansk blev dannet til en ordbogstitel. I sagens natur er nudansk noget andet i dag end dengang, eftersom sproget hele tiden ændrer sig.

Dansk sprog